Bairo est un mot italien qui peut faire référence à :

Toponymie 

 Bairo, commune italienne de la ville métropolitaine de Turin dans la région Piémont en Italie.

Patronyme 

  (1962-), écrivain italien.

Divers 
 Le Neretto di Bairo, cépage italien très ancien de raisins noirs.

Patronyme italien